Владимир Сергеевич Шешенин (род. , Екатеринбург) — российский автогонщик, мастер спорта.

Карьера 

Первый опыт управления картом Шешенин получил в шестилетнем возрасте, а уже с девяти лет начал выступать в региональных соревнованиях. На профессиональный уровень выступлений Владимир вышел в 2001 году, дебютировав в чемпионате страны по картингу; в российских картинговых турнирах он выступал до 2008 года.

В 2006 году Шешенин принял участие в моносерии Lada Revolution, по результатам турнира стал четвёртым. В 2008 году снова выступил в последнем сезоне этого монокубка, стал серебряным призёром.
В 2009 году Владимир дебютировал в Russian Touring Car Championship в классе «Туринг лайт». На следующий год, выступая в этой же серии, он занял четвёртое место в личном зачёте и второе — в командном. В 2011 и 2012 годах участвовал в Кубке «Лада Гранта». В 2012 году стал победителем Кубка России (в рамках серии Russian Racing Championship) в личном и командном зачётах в классе «Национальный», в 2013 — бронзовым призёром чемпионата России в классе «Туринг». В 2014 и 2016 годах Шешенин становился обладателем Кубка страны в классе «Национальный», также в 2016 участвовал в российском этапе TCR International Series. В 2017 году в составе команды LADA Sport Rosneft стал серебряным призёром в личном зачете и победителем командного зачета чемпионата России в классе «Туринг», в 2018 году стал восьмым в этом же классе. В 2019 году в Кубке России по кольцевым класса S1600 РСКГ занял 4 место, а 

в 2020 году стал чемпионом России в классе «Туринг-Лайт».

2021 год бронзовый призёр кубка России в классе « Супер-Продакшн» 

2023 год победитель 25 гонки чемпионов

Результаты выступлений 
 Гоночная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте РСКГ
 Профиль на сайте LADA Sport

Пилоты RTCC
Автогонщики России
Ралли-кроссмены по алфавиту
Пилоты РСКГ
Ралли-кроссмены России
Раллисты России
Пилоты RRC